Жозе́ ван Дам (José van Dam; настоящее имя Жозе́ф ван Да́мм, ; род. 25 августа 1940, Брюссель, Бельгия) — бельгийский оперный певец (бас-баритон). Каммерзенгер Берлинской государственной оперы (1974), лауреат трёх премий «Грэмми» (1984, 1992, 1997).

Биография 
Закончил Брюссельскую королевскую консерваторию в 1958 году.

Дебютировал в партии Дона Базилио («Севильский цирюльник» Россини) в «Гранд Опера» в 1961 году.
Пел в крупнейших оперных театрах мира («Ла Скала», «Ковент-Гарден», «Гранд-Опера», Берлинская государственная опера, Венская государственная опера, «Метрополитен Опера», «Театро Колон») и на различных фестивалях (Зальцбургский фестиваль и другие).

Жозе ван Дам снялся в нескольких музыкальных фильмах.

Творчество 
Творчество Жозе ван Дама нашло признание не только у зрителей и критиков, но и у бельгийской королевской семьи. В 1998 году король Бельгии Альберт II в знак признания его выдающихся заслуг даровал певцу баронский титул, а в декабре 1999 года Ван Дам был удостоен чести выступать на торжестве по поводу бракосочетания наследного принца Филиппа и принцессы Матильды.

Награды и премии 
 1974 — Почётное звание «Каммерзенгер» Берлинской государственной оперы
 1974 — Премия музыкальных критиков Германии
 1976 — Премия «Золотая медаль бельгийской прессы»
 1979 — Grand Prix de l’Académie Française du Disque
 1980 — «Золотой Орфей» l’Académie Lyrique Française
 1984 — Премия «Грэмми»
 1985 — Премия европейской критики
 1992 — Премия «Грэмми»
 1993 — Премия «Золотой диапазон»
 1993 — Prix de la Nouvelle Académie du Disque
 1993 — Премия «Виктуар де ля мюзик» (как лучшему певцу)
 1994 — «Золотой Орфей» l’Académie du Disque Lyrique
 1997 — Премия «Грэмми»
 1998 — Баронский титул

Дискография 
 1965 — «Испанский час», дирижёр Лорин Маазель (Дон Исиго Гомес)
 1968 — «Улисс», дирижёр Лорин Маазель (Писандр)
 1969 — «Тоска», дирижёр Лорин Маазель (Анжелотти)
 1970 — «Кармен», дирижёр Лорин Маазель (Цунига)
 1970 — «Фиделио», дирижёр Герберт фон Караян (Фернандо)
 1970 — «Бал-маскарад», дирижёр Бруно Бартолетти (Сильвано)
 1972 — «Лукреция Борджиа», дирижёр Пьер-Мишель Леконт (Дон Альфонсо)
 1973 — «Кармен», дирижёр Георг Шолти (Эскамильо)
 1973 — «Отелло», дирижёр Герберт фон Караян (Лодовико)
 1974 — «Кармен», дирижёр Ален Ломбар (Эскамильо)
 1974 — «Свадьба Фигаро», дирижёр Клаудио Аббадо (Фигаро)
 1974 — «Волшебная флейта», дирижёр Герберт фон Караян (Оратор)
 1974 — «Свадьба Фигаро», дирижёр Герберт фон Караян(Фигаро)
 1975 — «Кармен», дирижёр Георг Шолти (Эскамильо)
 1975 — «Кармен», дирижёр Генри Льюис (Эскамильо)
 1977 — «Саломея», дирижёр Герберт фон Караян (Иоканаан)
 1977 — «Симон Бокканегра», дирижёр Клаудио Аббадо (Паоло Альбани)
 1977 — «Луиза», дирижёр Юлиус Рудель (Отец)
 1977 — «Трубадур», дирижёр Герберт фон Караян (Феррандо)
 1978 — «Дон Жуан», дирижёр Лорин Маазель (Лепорелло)
 1978 — «Трубадур», дирижёр Герберт фон Караян (Феррандо)
 1978 — «Свадьба Фигаро», дирижёр Герберт фон Караян (Фигаро)
 1978 — «Пеллеас и Мелизанда», дирижёр Герберт фон Караян (Голо)
 1978 — «Дон Карлос», дирижёр Герберт фон Караян (Монах)
 1978 — «Трубадур», дирижёр Герберт фон Караян (Феррандо)
 1979 — «Аида», дирижёр Герберт фон Караян (Царь Египта)
 1979 — «Мирей», дирижёр Мишель Плассон (Урия)
 1980 — «Волшебная флейта», дирижёр Герберт фон Караян (Зарастро)
 1980 — «Дардан», дирижёр Рэймонд Леппард (Исменор)
 1980 — «Свадьба Фигаро», дирижёр Георг Шолти (Фигаро)
 1980 — «Пенелопа», дирижёр Шарль Дютуа (Евмей)
 1980 — «Медея», дирижёр Герберт фон Караян (Креон)
 1980 — «Парсифаль», дирижёр Герберт фон Караян (Амфортас)
 1981 — «Осуждение Фауста», дирижёр Георг Шолти (Мефистофель)
 1981 — «Летучий голландец», дирижёр Герберт фон Караян (Голландец)
 1982 — «Манон», дирижёр Мишель Плассон (де Гриё)
 1982 — «Кармен», дирижёр Герберт фон Караян (Эскамильо)
 1982 — «Цибулетт» (оперетта), дирижёр Сирил Дидерих (Дюпарке)
 1982 — «Так поступают все», дирижёр Риккардо Мути (Дон Альфонсо)
 1982 — «Падмавати», дирижёр Мишель Плассон (султан Алауддин)
 1983 — «Святой Франциск Ассизский», дирижёр Сэйдзи Одзава (Святой Франциск)
 1983 — «Ромео и Джульетта», дирижёр Мишель Плассон (Брат Лоран)
 1985 — «Пертская красавица», дирижёр Жорж Претр (Ральф)
 1985 — «Свадьба Фигаро», дирижёр Невилль Марринер (Фигаро)
 1986 — «Геркёр», дирижёр Мишель Плассон (Геркёр)
 1986 — «Сказки Гофмана», дирижёр Сильвен Камбрелен (Доктор Миракль, Даппертутто, Коппелиус, Линдорф)
 1987 — «Пеллеас и Мелизанда», дирижёр Джон Элиот Гардинер (Голо)
 1987 — «Фальстаф», дирижёр Сильвен Камбрелен (Фальстаф)
 1988 — «Так поступают все», дирижёр Невилль Маринер (Дон Альфонсо)
 1989 — «Волшебная флейта», дирижёр Невилль Марринер (Оратор)
 1989 — «Эдип», дирижёр Лоренс Фостер (Эдип)
 1990 — «Симон Бокканегра», дирижёр Сильвен Камбрелен (Симон Бокканегра)
 1990 — «Ифигения в Авлиде», дирижёр Джон Элиот Гардинер (Агамемнон)
 1990 — «Пеллеас и Мелизанда», дирижёр Клаудио Аббадо (Голо)
 1990 — «Саломея», дирижёр Кент Нагано (Иоканаан)
 1991 — «Диалоги кармелиток», дирижёр Кент Нагано (Маркиз де ла Форс)
 1991 — «Фауст», дирижёр Мишель Плассон (Мефистофель)
 1991 — «Парсифаль», дирижёр Даниэль Баренбойм (Амфортас)
 1992 — « Дон Кихот», дирижёр Мишель Плассон (Дон Кихот)
 1992 — «Женщина без тени», дирижёр Георг Шолти (Барак)
 1993 — «Сказки Гофмана», дирижёр Кент Нагано (Доктор Миракль, Даппертутто, Коппелиус, Линдорф)
 1993 — «Родриг и Химена», дирижёр Кент Нагано (Дон Диего)
 1993 — «Симон Бокканегра», дирижёр Микеланджело Вельтри (Симон Бокканегра)
 1993 — «Фальстаф», дирижёр Георг Шолти (Фальстаф)
 1994 — «Иродиада», дирижёр Мишель Плассон (Фануил)
 1994 — «Осуждение Фауста», дирижёр Кент Нагано (Мефистофель)
 1995 — «Нюрнбергские мейстерзингеры», дирижёр Георг Шолти (Ганс Сакс)
 1995 — «Ромео и Джульетта», дирижёр Мишель Плассон (брат Лоран)
 1996 — «Дон Карлос», дирижёр Антонио Паппано (Филипп II)
 1996 — «Сказки Гофмана», дирижёр Кент Нагано (Доктор Миракль, Даппертутто, Коппелиус, Линдорф)
 1997 — «Лакме», дирижёр Мишель Плассон (Нилаканта)
 1997 — «Джанни Скикки», дирижёр Антонио Паппано (Джанни Скикки)
 1998 — «Святой Франциск Ассизский», дирижёр Кент Нагано (Святой Франциск)
 2000 — «Манон», дирижёр Антонио Паппано (де Гриё)
 2004 — «Нюрнбергские мейстерзингеры», дирижёр Франц Вельзер-Мёст (Ганс Сакс)
 2005 — «Любовь к трём апельсинам», дирижёр Сильвен Камбрелен (Маг Челий)
 2009 — Дитя и волшебство, дирижёр Саймон Рэттл

Фильмография 
 1979 — «Дон Жуан», режиссёр Джозеф Лоузи
 1988 — «Учитель музыки», режиссёр Жерар Корбьо

Примечания

Литература

Ссылки 
 Оперная дискография Ж. Ван Дама
 Заголовки в «Нью-Йорк Таймс»
 Ж. Ван Дам на сайте компании Sony BMG

Академические музыканты Бельгии
Оперные певцы и певицы Бельгии
Певцы и певицы Бельгии
Лауреаты премии «Грэмми»
Бас-баритоны
Обладатели почётного звания «Каммерзенгер»
Лауреаты Немецкой премии критиков по музыке
Лауреаты премии журнала Gramophone